Азадлыг — азербайджанская общественно-политическая ежедневная газета. 
Азадлыг.аз —
 Азадлыг проспекти (станция метро) — 
 Площадь Азадлыг — «площадь Свободы», бывшая площадь Ленина, ранее улица Станиславского, улица Народов Востока
 Пожар на проспекте Азадлыг